Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 903-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

903-as busz (Pécs)megszűnt

903-as busz (Szombathely)megszűnt